Richel ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomäus Richel (1580–1649), kurbayerischer Beamter
 Bernhard Richel († 1482), Buchdrucker und Buchhändler